Clovis est un prénom masculin d'origine germanique. Il est issu du moyen bas francique *Hlodowig, composé des éléments hlod (« renommée », « illustre ») et wig (« combat »). Le c [c] initial résulte d'une latinisation graphique du hl qui traduit en germanique la consonne fricative uvulaire sourde [χ] sur le plan phonétique qui n'existe pas en latin, d'où l'ajout d'un c [k], l'occlusive étant une tentative pour rendre ce son en latin. Clovis est un doublé semi-savant du nom Louis, issu d'une forme populaire empruntée au germanique à l'époque où la spirante initiale s'était amuïe. Il correspond à l'allemand , aussi latinisé en . Fréquemment utilisée par les Mérovingiens, la racine hlod est aussi à l'origine de noms tels que  (et ), Clodomir, ou encore,  ou . Il est fêté le jour de la saint Cloud le 11 janvier.

Noms de personne

Rois des Francs 
 Clovis , roi des Francs de 481 à 511 ;
 Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne de 639 à 657 
 Clovis III, roi d'Austrasie de 675 à 676
 Clovis IV, roi des Francs de 691 à 695

Autres 
 Clovis, fils de Chilpéric 
 Clovis (mort en 1910), chansonnier français
Clovis, alias Claude Viseur (1946 - 2018) , dessinateur belge

Prénoms 
 Clovis Trouille, peintre français
 Clovis Cornillac, acteur
 Clovis Hugues, premier élu socialiste en 1881

Toponymes
 Clovis est une ville de Californie
 Clovis une ville du Nouveau-Mexique
 Site Clovis, site archéologique près de la ville homonyme au Nouveau-Mexique.
 le boulevard Clovis est une artère bruxelloise

Culture
 La culture Clovis, du nom de la ville de Clovis (Nouveau-Mexique), est une culture préhistorique apparue 11 500 années av. J.-C.
 Clovis est une série télévisée française de 1993.
 Clovis est une tragédie en 5 actes de Jean-Pons-Guillaume Viennet.
 Clovis Dardentor est un roman de Jules Verne.

Entreprise 
 Clovis, chocolaterie belge.
 Clovis Location, location de véhicules industriels et utilitaires.

Homonymie de prénom
Homonymie dynastique
Homonymie de toponyme